Trans-Europese Netwerken
 Toxische epidermale necrolyse, een ernstige huidaandoening
 Ten, het debuutalbum van de rockband Pearl Jam